Парк Страткона:

 Парк Страткона (Калгари)
 Парк Страткона (Оттава)